Ampelisca är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Henrik Nikolai Krøyer 1842. Ampelisca ingår i familjen Ampeliscidae.

Dottertaxa till Ampelisca, i alfabetisk ordning 

 Ampelisca abdita
 Ampelisca abyssicola
 Ampelisca acinaces
 Ampelisca acris
 Ampelisca aequicornis
 Ampelisca agassizi
 Ampelisca albedo
 Ampelisca amblyops
 Ampelisca amblyopsoides
 Ampelisca anisuropa
 Ampelisca anomala
 Ampelisca anophthalma
 Ampelisca antennata
 Ampelisca anversensis
 Ampelisca aquaicornis
 Ampelisca araucana
 Ampelisca armoricana
 Ampelisca australis
 Ampelisca ballina
 Ampelisca barnardi
 Ampelisca bicarinata
 Ampelisca bidentata
 Ampelisca bidura
 Ampelisca birulai
 Ampelisca bocki
 Ampelisca bouvieri
 Ampelisca brachyceras
 Ampelisca brachycladus
 Ampelisca bransfieldi
 Ampelisca brevicornis
 Ampelisca brevisimulata
 Ampelisca burkei
 Ampelisca byblisoides
 Ampelisca calooma
 Ampelisca calypsonis
 Ampelisca careyi
 Ampelisca chiltoni
 Ampelisca chinensis
 Ampelisca coeca
 Ampelisca compacta
 Ampelisca composita
 Ampelisca cristata
 Ampelisca cristoides
 Ampelisca ctenopus
 Ampelisca cucullata
 Ampelisca cyclops
 Ampelisca dallenei
 Ampelisca dalmatina
 Ampelisca declivitatis
 Ampelisca dentitelson
 Ampelisca diadema
 Ampelisca dimboola
 Ampelisca eoa
 Ampelisca erythrohabdota
 Ampelisca erythrorhabdota
 Ampelisca eschrichti
 Ampelisca euroa
 Ampelisca excavata
 Ampelisca fageri
 Ampelisca furcigera
 Ampelisca fusca
 Ampelisca gibba
 Ampelisca gusta
 Ampelisca hancocki
 Ampelisca hawaiensis
 Ampelisca hawaiiensis
 Ampelisca hemicryptops
 Ampelisca hermosa
 Ampelisca hessleri
 Ampelisca heterodactyla
 Ampelisca holmesi
 Ampelisca honmungensis
 Ampelisca hupferi
 Ampelisca incerta
 Ampelisca indentata
 Ampelisca insignis
 Ampelisca jaffaensis
 Ampelisca japonica
 Ampelisca jarli
 Ampelisca jingara
 Ampelisca latifrons
 Ampelisca latipes
 Ampelisca ledoyeri
 Ampelisca lenaldei
 Ampelisca limicola
 Ampelisca lobata
 Ampelisca lunata
 Ampelisca macrocephala
 Ampelisca maia
 Ampelisca marooma
 Ampelisca massiliensis
 Ampelisca melanesiensis
 Ampelisca melitae
 Ampelisca mexicana
 Ampelisca miharaensis
 Ampelisca milleri
 Ampelisca mindorensis
 Ampelisca miops
 Ampelisca misakiensis
 Ampelisca monoculata
 Ampelisca monodi
 Ampelisca multispinosa
 Ampelisca naikaiensis
 Ampelisca natalensis
 Ampelisca neapolitanus
 Ampelisca nossibeensis
 Ampelisca odontoplax
 Ampelisca orops
 Ampelisca pacifica
 Ampelisca palmata
 Ampelisca panamensis
 Ampelisca parapacifica
 Ampelisca parapanamensis
 Ampelisca paria
 Ampelisca planierensis
 Ampelisca plumosa
 Ampelisca provincialis
 Ampelisca pseudosarsi
 Ampelisca pseudospinimana
 Ampelisca pugetica
 Ampelisca pusilla
 Ampelisca pygmaea
 Ampelisca remora
 Ampelisca richardsoni
 Ampelisca romigi
 Ampelisca rostrata
 Ampelisca rubella
 Ampelisca ruffoi
 Ampelisca sarsi
 Ampelisca scabripes
 Ampelisca schellenbergi
 Ampelisca senegalensis
 Ampelisca serraticaudata
 Ampelisca shoemakeri
 Ampelisca soleata
 Ampelisca spinicaudata
 Ampelisca spinifer
 Ampelisca spinimana
 Ampelisca spinipes
 Ampelisca spooneri
 Ampelisca statenensis
 Ampelisca stenopa
 Ampelisca subbrevicornis
 Ampelisca tenuicornis
 Ampelisca tilpa
 Ampelisca toora
 Ampelisca toulemonti
 Ampelisca tridens
 Ampelisca truncata
 Ampelisca tulearensis
 Ampelisca typica
 Ampelisca uncinata
 Ampelisca unidentata
 Ampelisca unsocalae
 Ampelisca vadorum
 Ampelisca venetiensis
 Ampelisca verga
 Ampelisca verrilli
 Ampelisca vervecei
 Ampelisca yuleba
 Ampelisca zamboangae

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Ampelisca